Arabella – imię
 Arabella – polski film z 1917 roku
 Arabella – włoski film z 1967 roku
 Arabella – opera Richarda Straussa z 1933 roku

Zobacz też 
 Arabela